

Astronomia 
 3334 Somov – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Mar di Somov – mare dell'Antartide
 Ghiacciaio Somoveken – ghiacciaio nella Terra della Regina Maud (Antartide )

Persone 
 Michail Michajlovič Somov – esploratore russo
 Konstantin Somov – pittore russo